Зимрок () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Зимрок, Николаус (1751—1832) — музыкальный издатель, основатель издательства «Зимрок».
 Зимрок, Петер Йозеф (1792—1868) — музыкальный издатель.
 Зимрок, Карл Йозеф (1802—1876) — поэт и филолог.
 Зимрок, Фриц (1837—1901) — музыкальный издатель.

Другое 
 Зимрок (издательство) — известное в Германии музыкальное издательство, основанное Николаусом Зимроком и руководимое его потомками почти 2 века.